

Sigle 
 Low Voltage Directive  – Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione"
 Low Voltage Differential  – Tecnologia per dispositivi elettronici che usa bassi livelli di tensione

Codici 
 LVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lime Village (Alaska) (Stati Uniti)